Скуласон — исландская фамилия; известные носители:
 Ари Фрейр Скуласон (род. 1987) — исландский футболист, защитник бельгийского «Остенде» и полузащитник сборной Исландии.
 Олафур Скуласон (1929—2008) — епископ Исландии.
 Олафур Инги Скуласон (род. 1983) — исландский футболист, полузащитник, тренер сборных Исландии.
 Паудль Скуласон (1945—2015) — исландский философ.
 Торвальдур Скуласон (1906—1984) — исландский художник.
 Торлак Скуласон (1597—1656) — епископ Хоулара.
 Эйнар Скуласон (ок. 1100 — после 1159) — исландский священник и поэт.